TES Teaching Resources ist eine internationale englischsprachige Plattform für Lehrer. Sie wurde im April 2006 in Großbritannien gestartet und ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Lehrercommunity.

Lehrer können Unterrichtsmaterial in Foren austauschen. Aktuell sind 2,3 Millionen Benutzer aus über 270 Ländern und Territorien angemeldet sowie 550.000 Unterrichtsmaterialien abrufbar.

Weblinks 
 http://www.tes.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

Online-Community
Schulwesen (Vereinigtes Königreich)